Европско првенство у одбојци 1997. је било 20. по реду. Одржано је у Ајндховену и Хертогенбосу (Холандија) и трајало је од 6. до 14. септембра 1997. године.

Квалификације 

Четири најбоље пласиране репрезентације са претходног првенства (Италија, Холандија, СР Југославија и Бугарска) аутоматски су избориле учешће на овој смотри. Осталих осам тимова је своје мјесто изборило путем квалификација.

Учесници

Прва фаза

Група A

Група Б

Финалне утакмице

Полуфинале

Пласман од 5. до 8. мјеста

Утакмица за 7. мјесто

Утакмица за 5. мјесто

Утакмица за бронзану медаљу

Финале

Коначни пласман

Освајачи медаља

Најбољи појединци 
 Најбољи играч (МВП):  Гвидо Герцен 
 Најбољи нападач:  Бас ван де Гор 
 Најбољи блокер:  Андреа Ђани 
 Најбољи сервер:  Франц Гранворка 
 Најбољи играч у пољу:  Милан Хадрава  
 Најбољи техничар:  Никола Грбић 
 Најбољи примач сервиса:  Рајндер Нумердор

Спољашње везе 
 Архива одбојкашких резултата
 http://www.sport-express.ru/newspaper/1997-09-16/14_2/
 http://www.cev.lu/ 

Европска првенства у одбојци
Одбојка у Холандији
Одбојка у 1997.